

Geografia 
 Regno Unito
 Gilford – villaggio dell'Irlanda del Nord, situato nella contea di Down
 Stati Uniti d'America
 Gilford – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Gilford – città della Contea di Belknap, New Hampshire

Persone 
 Jack Gilford – attore e comico statunitense
 Zach Gilford – attore statunitense